Ден — многозначный термин:

 Ден — единица плотности ткани (обычно женских чулок).
 Ден — дворянский род.
 Ден (Удиму) — фараон Раннего царства Древнего Египта, правивший около 2950 до н. э.
 «Ден» — футбольный стадион в Лондоне.

Фамилия 
 Ден, Адольф (1895—1968) — американский литограф.
 Ден, Виктор Эдуардович (1879—1941) — вице-губернатор Вятской и Киевской губерний.
 
 Ден, Герард (1903—1969) — нидерландский футболист.
 Ден, Гюнтер Карл (1882—1970) — немецкий пастор.
 Ден, Зигфрид Вильгельм (1799—1858) — немецкий музыковед и музыкальный педагог.
 Ден, Иван Иванович (1786—1859) — русский военный инженер, генерал, член Государственного совета.
 Ден, Карл Иоакимович фон (1877—1932) — российский военный морской офицер.
 Ден, Макс (1878—1952) — германо-американский математик.
 Ден, Фёдор Иванович (?—1828) — русский военный инженер.
 Ден, Юлия Александровна (1885—1963) — подруга Императрицы Александры Фёдоровны.
 Ден, Ян (1679—1761) — российский военный морской офицер, тайный агент на службе Великобритании.

См. также 
 Денн